Molekulska formula -{C17H17ClN6O3}- se može odnositi na:

 Eszopiklon
 Zopiklon